Hot Stuff peut désigner :

Chanson 

 Hot Stuff, single des Rolling Stones sorti en 1976 ;
 Hot Stuff, single de Donna Summer sorti en 1979 ;
 Hot Stuff, single de Kumi Kōda sorti en 2005 ;
 Hot Stuff (I Want You Back), une version de la chanson de Donna Summer enregistrée par les Pussycat Dolls sur leur album PCD sorti en 2005 ;
 Hot Stuff (Let's Dance), single du chanteur R&B Craig David sur son album Trust Me sorti en 2007.

Cinéma 

 Hot Stuff, film de Ford Sterling, sorti en 1920 ;
 Hot Stuff, film de J. A. Howe, sorti en 1923 ;
 Hot Stuff, film des Trois Stooges, sorti en 1956 ;
 Hot Stuff, film de Dom DeLuise, sorti en 1979.

Bande dessinée 
 Hot Stuff : un diablotin vêtu d'une couche, personnage principal de plusieurs séries de comics publiées par Harvey Comics.